Otkrytie Arena, voetbalstadion in de Russische hoofdstad Moskou, thuishaven van Spartak Moskou en daarom bijgenaamd Spartakstadion
Spartakstadion (Bisjkek), voetbalstadion in de Kirgizische stad Bisjkek
Spartakstadion (Joezjno-Sachalinsk), voetbalstadion in de Russische stad Joezjno-Sachalinsk
Spartakstadion (Naltsjik), voetbalstadion in de Russische stad Naltsjik
Spartakstadion (Novosibirsk), voetbalstadion in de Russische stad Novosibirsk
Spartakstadion (Vladikavkaz), voetbalstadion in de Russische stad Vladikavkaz